Таймилир (річка) — річка, ліва притока річки Оленьок, Республіка Саха, Росія
 Таймилир (село) — село в Росії, Булунський улус, Республіка Саха